Вадим Семёнович Юнаковский (наст. Иванов; 5 июня 1898 — 28 февраля 1978) — советский российский киновед, сценарист. Доктор искусствоведения (1968), профессор (1971).

Биография 
Родился 5 июня 1898 года в селе Шестаково, Бобровский уезд, Воронежская губерния. В 1927 году окончил режиссёрский факультет Государственного техникума кинематографии. Дебютировал как сценарист в 1925 году с фильмом «Петухи» (режиссёр Пётр Малахов).

Работал в Одесском кинотехникуме (1925—1928). С 1930 года с перерывами преподавал на кафедре кинодраматургии Всесоюзного государственного института кинематографии (профессор с 1971 года). Один из учеников — российский сценарист и драматург Александр Володин.

В УССР по собственному сценарию поставил фильм «Мельница на опушке» (1928, Первая кинофабрика, Одесский государственный кинотехникум ВУФКУ), учебно-экспериментальный фильм «Вырванная страница» (1929, в соавторстве, Первая кинофабрика ВУФКУ), «Месть» (1933, совместно с Л. Пасынковым).

Автор таких книг и исследований, как «Построение киносценария» (1940), «Композиция киносценария» (1960), «Сценарное мастерство» (1964). Исследовал вопросы сценарного творчества, анализировал различные формы киносценария. Был членом Союза кинематографистов РСФСР.

Умер 28 февраля 1978 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (14 апреля 1944 года) — за успешную работу в области советской кинематографии в дни Отечественной войны и выпуск высокохудожественных кинокартин.

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь. — , 1987. — С. 517.
 Юткевич С. И. Кино. — : Советская энциклопедия, 1986.
 Юткевич С. И. Кинословарь в 2-х томах. — : Советская энциклопедия, 1966.

Похороненные на Ваганьковском кладбище